Geestmoor ist der Name oder Namensbestandteil mehrerer Moorgebiete und Naturschutzgebiete in Niedersachsen:

 Geestmoor (Emsland), Naturschutzgebiet im Landkreis Emsland
 Geestmoor (Diepholz), ehemaliges Naturschutzgebiet im Landkreis Diepholz, aufgegangen im Naturschutzgebiet Geestmoor-Klosterbachtal
 Rehdener Geestmoor, Naturschutzgebiet im Landkreis Diepholz
 Rehdener Geestmoor-Regenerationsgebiet, Naturschutzgebiet im Landkreis Diepholz